Skovsang (I vandre sammen arm i arm), een gedicht van Emil d'Origny
Skovsang (Der sad en Fugl paa Bøgekvist), een gedicht van Christian Winther
Skovsang (Gade), een lied van Niels Gade op een tekst van d'Origny
Skovsang (Grieg), een lied van Edvard Grieg op tekst van Winther in zijn opus 10